División de Honor 1991-1992 – torneo di calcio a 5
 División de Honor 1991-1992 – torneo di hockey su pista